Carteret steht für:

 eine Stadt in New Jersey, USA, Carteret
 das US-amerikanische Carteret County
 die französische Gemeinde Barneville-Carteret
 die nach ihrem Entdecker benannten Carteret-Inseln
 die ehemalige französische Automarke Automobiles Carteret

Carteret ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Carteret (1813–1889), Schweizer Politiker
 George Carteret (~1610–1680), britischer Politiker
 Henry Carteret, 1. Baron Carteret (1735–1826), britischer Adliger und Politiker
 John Carteret, 2. Earl Granville (1690–1763), britischer Diplomat und Politiker
 Philipp Carteret (1733–1796), britischer Seefahrer und Entdecker
Siehe auch:
 Carterée